Imię i nazwisko George Bailey nosili lub noszą m.in.:
 George Bailey – brytyjski gimnastyk, olimpijczyk z 1908
 George Bailey (1900–1940) – amerykański kierowca wyścigowy
 George Bailey (1906–2000) – brytyjski lekkoatleta długodystansowiec, olimpijczyk z 1932
 George Bailey  (ur. 1982) – australijski krykiecista
 George William „G.W.” Bailey (ur. 1944) – amerykański aktor filmowy